Дже́ссика Рэйн (; урожд. — Дже́ссика Хе́лен Ллойд (); ) — британская актриса театра и телевидения, наиболее известная по роли медсестры Дженни Ли в сериале «Вызовите акушерку». Она принимала участие и в таких многосерийных проектах, как «Доктор Кто», «Волчий зал», «Фортитьюд», «Партнёры по преступлению» и «Иерихон», а также в документальной драме «Приключение в пространстве и времени».

Биография 
Рэйн родилась в Ирдисли, графство Херефордшир, где была воспитана отцом на ферме. Она является младшей из двух дочерей фермера Аллана Ллойда (потомок семьи Ллойд из ) и его жены Сью, которая собиралась стать танцовщицей, но затем работала медсестрой. Рэйн получила образование в Кингтоне, графство Херефордшир, и хотела стать актрисой с тринадцати лет, так как её отец участвовал в любительских спектаклях Малого театра Ирдисли. В шестом классе она обучалась актёрскому мастерству и фотографии в Херефордском колледже искусств, а затем продолжила изучать актёрское мастерство и культурологию в Университете Западной Англии в Бристоле. Из-за того, что после окончания школы Рэйн не приняли ни в одно театральное училище, в которое она поступала, она поехала в Таиланд, где преподавала английский как второй язык.

1 сентября 2015 года Рэйн вышла замуж за актёра Тома Гудмана-Хилла, с которым встречалась с 2010 года. Их сын родился в 2019 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Jessica Raine @ the National Theatre
 Interview with Official London Theatre Guide

Выпускники Королевской академии драматического искусства
Киноактрисы Великобритании